Această listă conține toate stelele cunoscute și pe cele pitice cenușii aflate la o distanță de până în 5 parseci (16,3 ani-lumină) de Sistemul Solar, listate în funcție de distanță. În afară de sistemul solar, există încă 51 de sisteme stelare în această rază.

 Lista 
Stelele de mai jos, vizibile cu ochiul liber, au magnitudinea colorată în albastru deschis. Clasele spectrale ale stelelor și ale piticilor cenușii sunt arătate în culoarea clasei sale spectrale (aceste culori sunt derivate din numele convenționale pentru tipurile de spectrale și nu reprezintă culoarea stelei observate). La multe pitici cenușii nu este indicată magnitudine vizibilă, dar sunt menționate în apropiere de Banda J în infraroșu a magnitudinii. Unele dintre rezultatele paralaxelor și ale distanțelor sunt măsurători preliminare.

Harta celor mai apropiate stele 
În harta de mai sunt arătate toate sistemele stelare de la o depărtare de 14 ani lumină de la Soare, cu excepția a două pitici cenușii descoperite după anul 2009.

Vezi și 
 Astronomie
 Paralaxă
 Stea
 Cerul înstelat

Note

Legături externe 
  NStars database 
  Lista celor mai apropiate 100 de sisteme stelare
  Harta celor mai apropiate 25 de stele
  Stele notabile apropriate

Apropiate
Liste cu superlative astronomie